Balduino – variante del nome proprio di persona Baldovino
Balduino da Pisa – arcivescovo di Pisa
Armando Balduino – critico letterario, filologo, politico e scrittore italiano
Girolamo Balduino – filosofo italiano
Tomás Balduíno – vescovo cattolico brasiliano